FNS ima više značenja.

 Tiazil fluorid, jedinjenje
 FN FNS, pištolj